La Serie C 1961-1962 è stata la 24ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, disputato tra il 24 settembre 1961 e il 3 giugno 1962, si è concluso con la promozione della , del  e del .

Stagione
Fu il campionato delle gerarchie: due dei tre gironi, quello Nord e quello Sud, furono vinti da due neoretrocesse, la  e il Foggia & Incedit, mentre il terzo fu appannaggio del Cagliari, da sole due stagioni in Serie C. In zona retrocessione è da segnalare la bruciante sconfitta agli spareggi per la Pro Vercelli.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1962-1963. 
      Retrocesso in Serie D 1962-1963. 
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre vanno classificate a pari merito (escludendo i posti per le promozioni o retrocessioni, per i quali, in caso di pari punti, è previsto uno spareggio).

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1962-1963. 
      Retrocesso in Serie D 1962-1963. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre vanno classificate a pari merito (escludendo i posti per le promozioni o retrocessioni, per i quali, in caso di pari punti, è previsto uno spareggio).

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1962-1963. 
      Retrocesso in Serie D 1962-1963. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre vanno classificate a pari merito (escludendo i posti per le promozioni o retrocessioni, per i quali, in caso di pari punti, è previsto uno spareggio).

Risultati

Tabellone

Calendario

Note 

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
1961